Tato puede referirse a las siguientes personas:
 Tato Bores  (1927-1996), actor y humorista argentino.
 Álvaro Tato (n.1978), poeta, dramaturgo y actor español.
 Antonio Sánchez "El Tato" (1831-1895), torero español y origen de la expresión.
 Miguel Paulino Tato (1902-1986), periodista y crítico de cine de Argentina conocido por su actuación en la censura estatal.

Además, puede hacer referencia a:
 Tato (historieta de Monteys), serie de historietas originalmente titulada Tato, con moto y sin contrato, creada en 1996 por Albert Monteys.
 Premios Tato, otorgados anualmente por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).